

ds. 
 Skrót: do spraw, np. Ministerstwo ds. Edukacji. Zobacz też w Wikisłowniku: ds.

Ds 
 Ds – symbol chemiczny pierwiastka darmsztadtu
 Ds – oznaczenie repertorium z działalności karnej prokuratury. Stosowane jest w sygnaturach akt prokuratury.

DS 
 Dom Studencki
 Enchiridion symbolorum – zbiór orzeczeń kościelnych autorstwa H. Denzingera i A. Schönmetzera – tzw. Denzinger (DS) w Katechizmie Kościoła Katolickiego
 DS Automobiles – marka samochodów osobowych należąca do koncernu Groupe PSA
 Citroën DS – samochód osobowy
 Nintendo DS – przenośna konsola do gier
 DirectShow – technologia programistyczna
 Dungeon Siege – gra komputerowa
 Dual SIM – funkcja w telefonach komórkowych
 Zespół Downa (ang. Down syndrome) – choroba genetyczna
 DS lub D/S (skrót od ang. Drillship) – statek wiertniczy. Zobacz też: skróty przed imionami statków.
 DS, DS. lub D.S. (z łac. da signa – wydaj, oznacz, podaj znaki, przedstaw oznaczenie) – polecenie dla farmaceuty zapisane na recepcie w skróconej formie, określające jaką informację ma umieścić na opakowaniu leku. Zobacz też: skróty farmaceutyczne.